venda nyelv
 venda nép

 Venda, bantusztán a Dél-afrikai Köztársaság területén (1975–1994)